Сазава (, бывш. ) — город, расположенный в районе Бенешов Среднечешского края Чехии.

История 
В 1032 году (при князе Ольдржихе) в городе монахом-отшельником святым Прокопом был основан четвёртый по древности монастырь Чехии.
Основной промысел города — стеклодувство.

Достопримечательности 
 Сазавский монастырь
 Церковь св. Креста
 Церковь св. Мартина
 Церковь св. Прокопа
 Мельница (реконструкция 2006 года)

Население

Примечания 

Города Среднечешского края